San Cataldo (Lecce)
San Cataldo (Palermo)
San Cataldo (Caltanissetta)